Een verkeersweg:
 N154 (België)
 N154 (Frankrijk)
 N154 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing